Nicolae Ungureanu se poate referi la una din următoarele persoane:
Nicolae Ungureanu, deputat român în legislatura 1990-1992.
Nicolae Ungureanu (n. 1956), fost fotbalist român, jucător la Echipa națională de fotbal a României.